Raymond Jude LeBlanc (né le  à Fitchburg, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il a évolué à la position de gardien de but entre 1984 et 2000.

Carrière
Jamais réclamé lors d'un repêchage de la Ligue nationale de hockey, LeBlanc complète son niveau junior en 1984 avec les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario, obtenant le plus grand nombre de victoires dans la ligue avec 39.

Il devient joueur professionnel la saison suivante rejoignant la  puis se joint au Spirits de Flint de la Ligue internationale de hockey en 1986-1987, saison au terme de laquelle il obtient une nomination dans la deuxième équipe d'étoiles ainsi que le trophée Ken-McKenzie remis à la meilleure recrue provenant des États-Unis.

LeBlanc patiente jusqu'à l'été 1989 avant de voir une équipe de la LNH s'intéresser à lui, soit les Blackhawks de Chicago, équipe avec qui il prend part à sa seule rencontre dans la grande ligue après avoir participé aux Jeux olympiques de 1992.

Il poursuit par la suite jusqu'en 1998 dans la LIH avec trois équipes puis s'aligne pour une saison avec les Generals de Flint de la  puis rejoint pour deux saisons les Lizard Kings de Jacksonville de l'ECHL avant d'annoncer à l'été 2000 son retrait de la compétition.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984 || Rangers de Kitchener || LHO || 54 || 39 || 7 || 1 ||  ||  || 3,74 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1983-1984 || Rangers de Kitchener || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || 3 || 1 ||  ||  || 4,5 ||  || 0 || 
|-
| 1984-1985 || Bucks de Pinebridge || ACHL || 40 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,13 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 || Thunderbirds de la Caroline || ACHL || 42 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,19 ||  || 3 ||  || 11 || 8 || 3 ||  ||  || 3,77 ||  || 0 || 
|-
| 1986-1987 || Spirits de Flint || LIH || 64 || 33 || 23 || 1 ||  ||  || 3,9 ||  || 0 ||  || 4 || 1 || 3 ||  ||  || 4,38 ||  || 0 || 
|-
| 1987-1988 || Spirits de Flint || LIH || 62 || 27 || 19 || 8 ||  ||  || 4,39 ||  || 1 ||  || 16 || 10 || 6 ||  ||  || 3,57 ||  || 1 || 
|-
| 1988-1989 || Nighthawks de New Haven || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 9 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Spirits de Flint || LIH || 15 || 5 || 9 || 0 ||  ||  || 4,72 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Hawks de Saginaw || LIH || 29 || 19 || 7 || 2 ||  ||  || 3,59 ||  || 0 ||  || 1 || 0 || 1 ||  ||  || 3,05 ||  || 0 || 
|-
| 1989-1990 || Ice d'Indianapolis || LIH || 23 || 15 || 6 || 2 ||  ||  || 3,19 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || Komets de Fort Wayne || LIH || 15 || 3 || 3 || 3 ||  ||  || 3,88 ||  || 0 ||  || 3 || 0 || 2 ||  ||  || 4,75 ||  || 0 || 
|-
| 1990-1991 || Komets de Fort Wayne || LIH || 21 || 10 || 8 || 0 ||  ||  || 3,86 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || Ice d'Indianapolis || LIH || 3 || 2 || 0 || 0 ||  ||  || 2,9 ||  || 0 ||  || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 3,2 ||  || 0 || 
|-
| 1991-1992 || Ice d'Indianapolis || LIH || 25 || 14 || 29 || 2 ||  ||  || 3,43 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1991-1992 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 1 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1992-1993 || Ice d'Indianapolis || LIH || 56 || 23 || 22 || 7 ||  ||  || 3,86 ||  || 0 ||  || 5 || 1 || 4 ||  ||  || 5 ||  || 0 || 
|-
| 1993-1994 || Ice d'Indianapolis || LIH || 2 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 4,25 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 34 || 17 || 9 || 3 ||  ||  || 3,51 ||  || 1 ||  || 5 || 0 || 3 ||  ||  || 3,39 ||  || 0 || 
|-
| 1994-1995 || Wolves de Chicago || LIH || 44 || 19 || 14 || 6 ||  ||  || 3,26 || 90,9 || 1 ||  || 3 || 0 || 3 ||  ||  || 4,73 ||  || 0 || 
|-
| 1995-1996 || Wolves de Chicago || LIH || 31 || 10 || 14 || 2 ||  ||  || 3,61 || 90 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Wolves de Chicago || LIH || 38 || 15 || 14 || 2 ||  ||  || 3,23 || 89,3 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || Wolves de Chicago || LIH || 14 || 9 || 3 || 0 ||  ||  || 2,8 || 90 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || Generals de Flint || UHL || 29 || 12 || 4 || 5 ||  ||  || 3,64 || 88,5 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL || 53 || 29 || 19 || 1 ||  ||  || 3,28 || 90 || 1 ||  || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 4,07 || 86,7 || 0 || 
|-
| 1999-2000 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL || 56 || 22 || 25 || 8 ||  ||  || 3,62 || 90,8 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 1 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Internationales 

|- 
| 1992 ||align="left"|  || Jeux olympiques|| 8 || 5 || 2 || 1 || 463 || 17 || 2,20 ||  || 2 ||  ||align="left"|

Récompenses 
 Atantic Coast Hockey League
 Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles en 1985.
 Nommé dans la première équipe d'étoiles en 1986.
 Ligue internationale de hockey
 Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles en 1987.
 Vainqueur du trophée Ken-McKenzie remis à la meilleure recrue américaine en 1987.

Transactions 
  : signe à titre d'agent libre avec les Blackhawks de Chicago.

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1964
Naissance à Fitchburg (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Spirits de Flint
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Gagnant du trophée Ken-McKenzie
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché